Daniel Welser (né le  à Klagenfurt am Wörthersee en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il débute dans le championnat d'Autriche avec l'EC Klagenfurt AC. L'équipe remporte les championnats 2001 et 2004. En 2005, il se joint au Skellefteå AIK dans l'Allsvenskan. L'équipe accède à l'Elitserien. En 2007, il signe à l'EC Red Bull Salzbourg. Il ajoute trois titres nationaux à son palmarès en 2008, 2010 2011 ainsi que la coupe continentale 2010 et le Trophée européen 2011.

Carrière internationale 
Il représente l'Autriche au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il participe à son premier championnat du monde senior en 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| EC Klagenfurt AC|| Interliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Team Telekom Austria || Autriche|| 11|| 6|| 2|| 8|| 12|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| EC Klagenfurt AC|| Autriche || 48|| 10|| 16|| 26|| 103|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| EC Klagenfurt AC|| Autriche || 28|| 8|| 9|| 17|| 87|| 10|| 2|| 4|| 6|| 20
|-
| 2002-2003|| EC Klagenfurt AC|| Autriche || 47|| 11|| 15|| 26|| 147|| 12|| 4|| 4|| 8|| 49
|-
| 2003-2004|| EC Klagenfurt AC|| Autriche || 44|| 16|| 15|| 31|| 127|| 8|| 2|| 3|| 5|| 22
|-
| 2004-2005|| EC Klagenfurt AC|| Autriche || 35|| 8|| 27|| 35|| 94|| 12|| 4|| 3|| 7|| 49
|-
| 2005-2006|| Skellefteå AIK || Allsvenskan|| 40|| 17|| 5|| 22|| 45|| 10|| 3|| 4|| 7|| 0
|-
| 2006-2007|| Skellefteå AIK || Elitserien|| 51|| 9|| 6|| 15|| 48|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 59|| 15|| 27|| 42|| 122|| 15|| 2|| 5|| 7|| 30
|-
| 2008-2009|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche || 30|| 10|| 5|| 15|| 40|| 15|| 2|| 5|| 7|| 30
|-
| 2009-2010|| EC Red Bull Salzbourg|| Autriche|| 53|| 15|| 35|| 50|| 97|| 17|| 7|| 9|| 16|| 42
|-
| 2009-2010|| EC Red Bull Salzbourg || CC || 3|| 4|| 0|| 4|| 10|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 50|| 13|| 21|| 34|| 95|| 11|| 1|| 7|| 8|| 12
|-
| 2011-2012|| EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 32|| 6|| 9|| 15|| 34|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2012-2013|| EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 44|| 7|| 15|| 22|| 47|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014|| EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 33|| 6|| 10|| 16|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 49 || 14 || 19 || 33 || 30 || 10 || 1 || 5 || 6 || 8
|-
| 2015-2016 || EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 42 || 13 || 15 || 28 || 76 || 17 || 2 || 9 || 11 || 8
|-
| 2016-2017 || EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 49 || 20 || 20 || 40 || 28 || 7 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
| 2017-2018 || EC Red Bull Salzbourg || Autriche || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en février 1983
Naissance à Klagenfurt
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace